Brighton es el nombre de dos pueblos en Wisconsin:

 Brighton (condado de Kenosha, Wisconsin)
 Brighton (condado de Marathon, Wisconsin)